Wilfred Baddeley ha battuto in finale Wilberforce Eaves 4-6, 2-6, 8-6, 6-2, 6-3 nel torneo preliminare e ha battuto il detentore del titolo Joshua Pim per walkover nel Challenge Round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1895